Kalvgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Kalvgrund, Vasa, Österbotten,

Se även
Kalvgrundet
Kalvgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar